Numele propriu Agricola poate fi:

Personalități 
 Georgius Agricola (1494-1555) om de știință, naturalist german
 Martin Agricola (1486-1556) pedagog și compozitor german
 Alexander Agricola (1445-1506) compzitor de muzică clasică
 Johann Friedrich Agricola (1720-1774) compozitor de muzică clasică
 Rudolf Alexander Agricola (1912-1990) sculptor german
 Gnaeus Iulius Agricola general roman, socrul lui Gaius Cornelius Tacitus
 Mikael Agricola (1510—1557) episcop luteran care a tradus în finlandeză Noul Testament
 Agricolae un guvernator al Armeniei vezi Sfinții 40 Mucenici din Sevastia

Companii 
 Agricola Bacău – grup de companii din România
 Agricola Internațional Bacău – companie din România, parte a grupului Agricola Bacău

Științe 
 Agricol – agricultură disciplina care se ocupă cu prelucrarea și cultivarea pământului
 Agricola (gen) – gen de păsări din familia Muscicapidae

Nume proprii